Либман () — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:
  (род. 1981) — российский и немецкий экономист и политолог.
 Либман, Андреа (род. 1984) — канадская актриса и актёр озвучивания.
 Либман, Генрих (1874—1939) — немецкий математик, специалист по дифференциальной и неевклидовой геометрии.
 Либман, Марсель (1929—1986) — бельгийский общественный деятель-марксист.
 
 Либман, Отто (1840—1912) — немецкий философ, представитель раннего неокантианства.
 Либман, Рон (1937—2019) — американский актёр.
 Либман, Саломон (род. 1984) — перуанский футболист, вратарь клуба «Сесар Вальехо» и сборной Перу.
 Либман, Фредерик Микаель (1813—1856) — датский ботаник.